Sandbagging is het expres verbergen van de eigen competentie om zodoende tegenstanders voor de gek te houden.

Motief 
De reden kan zijn iemand uit te lokken in bijvoorbeeld poker om hoger in te zetten dan men bij een sterkere speler had gedaan. In schaken wordt dit toegepast om aan toernooien mee te doen die eigenlijk onder de schaker zijn niveau liggen om meer kans te hebben deze te winnen. Bij golf geldt een vergelijkbare reden namelijk om een grotere handicap te bemachtigen dan men eigenlijk heeft. Soms wordt het ook toegepast met een geldig motief - zoals bij het worstelen - indien men opzettelijk zijn gewicht verplaatst nadat men is opgetild, waardoor het lijkt of men zwaarder is dan in werkelijkheid het geval is.

Oorsprong 
De term sandbagging komt uit het boksen. Het verwijst dan naar het boksen tegen een zandzak.
Sport